Klasse I steht für:

 Klasse I, Bodentyp nach deutscher Systematik, siehe Bodentyp #Klasse I – Semisubhydrische Böden
 Binnenschiffsklasse I, Binnenschiffsklasse
 U-Boot-Klasse I, deutsche U-Boot-Klasse
 die erste Klasse bei den Klassen im Senat der Vereinigten Staaten

Siehe auch:
 Erste Klasse
 I-Klasse
 Klass I i ishockey, Eishockeyspielklasse in Schweden